Местночти́мая ико́на — в православии икона, имеющая почитание в определённой местности (например, в пределах епархии или монастыря), а не общецерковно. Такие иконы могли почитаться без каких-либо формальных процедур только на основании сообщений о чудесах от них.

Список местночтимых икон 
 Икона «Неупиваемая Чаша» — изначально была местночтимой
 Феодоровская икона Божией Матери (список Феодоровского монастыря)
 Икона Божией Матери Уральская
 Икона Божией Матери Душеспасительница
  многочисленные списки образа Богородицы «Всех скорбящих Радость», находившиеся в различных городах России

См. также 
 Местночтимые святые
 Чудотворная икона

Примечания

Литература 
 Маркелов А.В. Местночтимые иконы и святые в церковно-общественной жизни российской провинции второй половины XVII - начала XX в. (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук)

Типы икон